Сергей Борисюк:
 Борисюк, Сергей Константинович (род. 1951) — генерал-майор авиации, Герой Российской Федерации.
 Борисюк, Сергей Фёдорович (1924—1998) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.